Резекція (від   — зрізання, яке в свою чергу походить від reseco  — обрізую) — операція часткового видалення ураженого органа (шлунка, кишок, суглоба тощо) при його захворюванні або ушкодженні.

Не варто плутати резекцію із ампутацією — видаленням периферійної частини, та ектомією або екстирпацією — повним видаленням органа.

Див. також 
 Обрізання
 Лапаротомія
 Хірургія
 Хірургічна операція

Джерела 
 Клінічна термінологія/ Є. І. Світлична, В. І. Базарова, Л. Г. Жук. — Харків: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2006. — 168 с. ISBN 966-615-283-5 (С.160)

Посилання 
 Резекція  на slovopedia.org.ua
 Резекція  на vseslova.com.ua

Оперативні втручання
Медична термінологія
Наукова термінологія